Паприха — населённый пункт (тип: железнодорожная станция) в Вологодского района Вологодской области России; посёлок при станции Паприха Вологодского региона Северной железной дороги.

Входит в состав Марковского сельского поселения, с точки зрения административно-территориального деления — в Марковский сельсовет.

География

Географическое положение 
Расположена на 25 км старой автодороги Вологда — Грязовец, в 3 км от центра муниципального образования Васильевского. Фактически слилось с деревней Тишиново.

Ближайшие населённые пункты — Никулино, Косково, Болотово, Борборино, Копцево, Тишиново.

Население

Гендерный и национальный состав 
По переписи 2002 года население — 1302 человека (1267 мужчин, 35 женщин). Преобладающая национальность — русские (94 %).

Инфраструктура 
Путевое хозяйство. Действует железнодорожная станция Паприха.

Транспорт 
Автомобильный и железнодорожный транспорт.

Примечания

Ссылки 
  в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Вологодского района